Der Landkreis Bersenbrück war bis 1972 ein Landkreis im südwestlichen Niedersachsen.
Kreisstadt war die Stadt Bersenbrück.

Geographie

Lage 
Der Fluss Hase durchfließt das ehemalige Kreisgebiet aus Osnabrück kommend durch die Städte Bramsche, Bersenbrück und Quakenbrück und verlässt dieses dort weiter in Richtung Landkreis Cloppenburg. Im Süden von Bramsche verläuft der Mittellandkanal.

Nachbarkreise 
Der Landkreis grenzte Anfang 1972 im Uhrzeigersinn im Norden beginnend an die Landkreise Cloppenburg, Vechta, Wittlage und Osnabrück (alle in Niedersachsen), an den Kreis Tecklenburg (in Nordrhein-Westfalen) sowie an die Landkreise Lingen und Meppen (beide wiederum in Niedersachsen).

Geschichte 
Nach der Annexion Hannovers 1867 durch Preußen wurde 1885 aus den ehemaligen hannoverschen Ämtern Bersenbrück, Fürstenau und Vörden sowie der Stadt Quakenbrück der Kreis Bersenbrück gebildet. Von 1911 bis 1933 war Hermann Rothert Landrat des Kreises. Er verfasste zahlreiche historische Schriften, auch über den Kreis Bersenbrück.

Am 1. Juli 1972 wurde der Landkreis, dem zuletzt 90 Gemeinden angehörten, mit den Landkreisen Osnabrück, Melle und Wittlage zum neuen Landkreis Osnabrück vereinigt. Gleichzeitig wurden zahlreiche Gemeinden des Landkreises zusammengeschlossen. Der ehemalige Landkreis bildet noch heute den Amtsgerichtsbezirk Bersenbrück.

Am 1. März 1974 wurde mit Vörden, Hörsten und Hinnenkamp drei Gemeinden des Altkreises Bersenbrück aus dem Landkreis Osnabrück in den Landkreis Vechta umgegliedert, wo sie Teil der heutigen Gemeinde Neuenkirchen-Vörden wurden.

Bevölkerungsentwicklung

Politik

Hauptamtliche Landräte 
 1885–1888 Ernst von Hammerstein-Loxten
 1888–1888 Hermann von Chappuis
 1888–1895 August Wilhelm Ernst von Liebermann
 1895–1901 Ernst Lohmann
 1902–1910 Robert Klauser
 1910–1910 Konrad Schäfer (auftragsweise)
 1910–1933 Hermann Rothert
 1933–1936 Walter Peche
 1936–1942 Karl Brauns
 1942–1944 Friedrich Hohn (im Kriegsdienst vertreten durch Oberregierungsrat Bölling)
 1945 Hans Gehrels

Ehrenamtliche Landräte 
 1946–1947 Friedrich Bührmann (SPD) aus Bramsche
 1947–1949 Johannes Fritze (Zentrum) aus Fürstenau
 1949–1950 Heinrich Brunke (CDU) aus Andorf
 1950–1951 Theodor Pfundt (Zentrum) aus Quakenbrück
 1951–1952 Johannes Fritze (Zentrum) erneut
 1952–1954 Heinrich Brunke (CDU) erneut
 1954–1954 Ernst Bettermann (SPD) aus Rieste
 1954–1958 Ignatz Schuckmann (CDU) aus Steinfeld
 1958–1964 Diedrich Lüdeling (CDU) aus Groß Mimmelage
 1964–1966 Walter zur Mühlen (CDU) aus Schleptrup
 1966–1972 Fritz Kiesekamp (CDU) aus Epe

Gemeinden 
Die folgende Liste enthält alle Gemeinden, die dem Landkreis Bersenbrück angehörten, mit ihrer Einwohnerzahl vom 27. Mai 1970 sowie alle Eingemeindungen:

Anfänglich bestanden im Landkreis Bersenbrück auch die beiden Gutsbezirke Aselage und Stift Börstel. Im Jahre 1920 wurde Aselage Teil der Gemeinde Westrum im Landkreis Meppen, während das Stift Börstel in den 1920er Jahren zur Gemeinde Berge kam.

Kfz-Kennzeichen 

Am 1. Juli 1956 wurde dem Landkreis bei der Einführung der bis heute gültigen Kfz-Kennzeichen das Unterscheidungszeichen BSB zugewiesen. Es wurde bis zum 11. Oktober 1972 ausgegeben. Seit dem 11. Juni 2018 ist es durch die Kennzeichenliberalisierung im Landkreis Osnabrück erhältlich.

Literatur 
 Kultur im Osnabrücker Land. Band 11 der Schriften zur Kulturgeschichte des Osnabrücker Landes. unter dem Titel Die Kreise des Osnabrücker Landes – Verfassung und Ämterbesetzung in den Kreisen Bersenbrück, Iburg, Melle, Osnabrück und Wittlage 1885–2000.

Weblinks 

 Verwaltungsgeschichte des Landkreises Bersenbrück

Einzelnachweise 

Bersenbruck
Bersenbruck
Geschichte (Landkreis Osnabrück)
Gegründet 1885
Aufgelöst 1972